

Cinema
Frankie and Johnnie – film del 1936 diretto da Chester Erskine
Frankie e Johnny (Frankie and Johnny) – film del 1966 diretto da Frederick de Cordova
Paura d'amare (Frankie and Johnny) – film del 1991 diretto da Garry Marshall

Musica
Frankie and Johnny – canzone popolare statunitense
Frankie and Johnny – album di Elvis Presley